CSD je zkratka s více významy:

 Celostátní sčítání dopravy – zjišťování intenzity dopravy v silniční síti
 Circuit Switched Data – spíše historická metoda přenosu dat mobilní sítí používající technologii přepojování okruhů

Podobné
 Československé státní dráhy (ČSD) – osobní dopravce v První československé republice, poté unitární železnice v socialistickém Československu